Trianon puede hacer referencia a:

Arquitectura 

 Grand Trianon, palacio integrado en el complejo de Versalles, Francia.
 Petit Trianon, palacete integrado en el complejo de Versalles, Francia.
 Trianón Palace, nombre anterior del Teatro Alcázar de Madrid.
 Parque Trianon, parque urbano de la ciudad de São Paulo, Brasil.
 Belvedere Trianon, antiguo belvedere de la ciudad de São Paulo, Brasil.
 Trianon, rascacielos de Fráncfort del Meno, Alemania.
 Hotel Trianon, hotel ficticio en la novela de 1966 The Comedians, de Graham Greene. 
 Cine Trianon, cine ubicado en La Habana, Cuba.

Historia 
 Tratado de Trianon, tratado de 1920, luego de la Primera Guerra Mundial, entre los Aliados y Hungría.